

Acronimi
 Kerbal Space Program

Codici
 KSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kosipe (Papua Nuova Guinea)